Marek Kędzior (* 1. prosince 1989 Třinec) je český hudebník a kytarista působící od roku 2009 v kapele I Like You Hysteric.

Historie 
V letech 2007–2009 působil na postu kytaristy v hudební skupině Dorian Grey's Prostitutes, aby koncem roku spustil projekt I Like You Hysteric společně s Andrzejem Palcem, který dodnes úspěšně figuruje jako kapela na české hudební scéně.

Osobní život 
Marek Kędzior studuje práva na Univerzitě Karlově v Praze a mimo hudbu se aktivně věnuje sportu. Dosáhl nemalých běžeckých úspěchů v pražských maratonech.

Externí odkazy 
 Článek o kapele I Like You Hysteric na t-music.cz 
 Singl kapely I Like You Hysteric na Youtube

Čeští kytaristé
Narození v roce 1989
Narození 1. prosince
Narození v Třinci
Žijící lidé
Muži